Консультативний референдум щодо вступу до Європейського Союзу відбувся у Фінляндії 16 жовтня 1994 р. 56,9% виборців підтримали пропозицію, а явка виборців склала 70,8%. Через наявність власної митної юрисдикції через місяць на Аландських островах був проведений окремий референдум, який також був затверджений.

Політика партії

Результати

По провінціях 

 Окремий референдум також був проведений на Аландських островах, оскільки це була окрема митна юрисдикція.

Див. також 

 Вступ Фінляндії до Європейського Союзу
 Референдум щодо членства в Європейському Союзі на Аландських островах 1994 року

Примітки

Посилання 

 Doria.fi – Фінляндський референдум щодо ЄС у 1994 році Статистичне управління Фінляндії (PDF) (in Finnish)

Ф
1994 у Фінляндії
Референдуми 1994